Příjmení Strelcov nosí více osob:

 Eduard Strelcov (1937–1990), sovětský fotbalista
 Pavel Vasiljevič Strelcov (1923—1944), sovětský voják, hrdina Sovětského svazu